Juhász Lajos (1903–1945) elsősorban ponyvaregényeiről ismert magyar író
 Juhász Lajos (1906–1981) válogatott labdarúgó
 Juhász Lajos (?–?) színművész
 Juhász Lajos (1930) orvos, onkológus, egyetemi docens
 Juhász Lajos (19??) biológus